Юттенайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн, об'єднання муніципалітетів Бенфельд і околиці
 Юттенайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн, об'єднання муніципалітетів Пеї-д'Ерстен